Ба́сков () — село в жудеце Арджеш в Румынии. Административный центр коммуны Басков.

Описание 
Село расположено на расстоянии 112 километров к северо-западу от Бухареста, 4 километров к северо-западу от Питешти, 101 километра к северо-западу от Крайова, 104 километров к юго-западу от Брашова. Высота на уровнем моря —  294 метра.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в селе проживало 4396 человек.

Национальный состав населения села:

Родным языком назвали:

Достопримечательности
 деревянная церковь Святого Георгия 
 здание железнодорожной станции, построенное в 1880 году

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Румынии